Алексей Колесник:
 Колесник, Алексей Антонович (1950—2021) — советский и украинский актёр.
 Колесник, Алексей Николаевич (1949—2015) — украинский политик.